Ренфро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ренфро, Алекс (род. 1986) — американский и боснийский баскетболист.
 Ренфро, Брэд (1982—2008) — американский киноактёр.